Михайло Володимирович Мишкало переважно друкується під псевдо Майкл (* , Ужгород) — український журналіст і письменник.

Біографія 
Михайло Мишкало (Майкл) народився 22 вересня 1964 року в Ужгороді. Потім з батьками жив в Долині Івано-Франківської області. Мати вчителька математики в міській школі. Закінчив факультет електрофізики Львівського політехнічного інституту. Працював на заводі «Полярон». На початку 90-х років працював по базарах Центральної та Східної Європи, згодом різноробочим та нянькою у Великій Британії. 

У 1997 році повертається до Львова. Під псевдонімом Майкл пише колонки до «Поступу», друкувався також в «Львівській пошті», «Тиждень», «Аптека Галицька», «Арка», «Вільна Україна», «Zaxid.net», Збруч. 

Розлучений, має сина Юрія.

Тексти 

 Блоги на Zaxid.net
 Колонки на Збручі

Твори 

 «Сторожі тротуару», (Київ, «Комора», 2013) — роман ISBN 978-966-97346-4-8
 «Квіти Санта Барбари», (Львів, «Тріада Плюс», 2014)

Джерела 
 «Михайло Мишкало (Майкл): Іншої молодості у нас не було». Варіанти, 04.09.2013 
 «У Києві презентували книжку про трагедію заробітчанства». «Радіо Свобода», 06.11.2013 

Українські письменники
Українські прозаїки
Українські журналісти